Toponímia:
Edificacions:
Cal Guàrdia (Coll de Nargó): edificació del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
Cal Guàrdia (les Llosses): edificació del municipi de les Llosses (Ripollès)
Cal Guàrdia (Artesa de Segre): edificació del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
Cal Guàrdia (Vila-rodona): edificació del municipi de Vila-rodona (Alt Camp)